Plusieurs édifices portent le nom de palais Sanguszko en Ukraine, en Pologne et en Biélorussie :

Ukraine 
 Palais Sanguszko, à Iziaslav, dans l'oblast de Khmelnitski, construit entre 1754 et 1777 et résidence de Barbara Sanguszkowa.
 Palais Sanguszko, à Slavouta, dans l'oblast de Khmelnitski, construit entre 1782 et 1790.

Pologne 
 Palais Sanguszko, à Cracovie, capitale de la voïvodie de Petite-Pologne, édifice du , appartenant aujourd'hui à l'Université pontificale Jean-Paul II de Cracovie.
 Palais Sanguszko, à Lubartów, dans la voïvodie de Lublin, château du , détruit deux fois et reconstruit dans la deuxième moitié du .
 Palais Sanguszko, à Tarnów, dans la voïvodie de Petite-Pologne, édifice du .
 Palais Sanguszko, à Varsovie, capitale de la Pologne, chateau du , entièrement détruit durant la Seconde Guerre mondiale, reconstruit dans un style architectural baroque en 1950.

Biélorussie 
 Palais Sanguszko, à Hrodna, capitale de la voblast de Hrodna, bâtiment du .

Notes et références

Sources